Sibylle Berg (rođena 2. lipnja 1962. u Weimaru, bivša Istočna Njemačka) je njemačka spisateljica. Piše novele, eseje, kratke priče i drame.

Život 
Sibylle Berg je cjenjena suvremena spisateljica njemačkog govornog područja koja glasi za jednu od najprovokativnijih spisateljica u Njemačkoj. Njezin prvi roman "Ein Paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot" ("Nekoliko ljudi traži sreću i umire od smijeha") objavljen je 1997. godine pod izdavačkom kućom Reclam te je bio dobro prihvaćen od strane publike. Jedan od kritičara nazvao ju je "novim glasom mlade generacije". Kasnije je preveden na deset jezika, analiziran je na satovima u školama i prodan je u preko 400 000 primjeraka.

Sibylle je odrasla u Weimaru, u Istočnoj Njemačkoj, kao kćer profesora glazbenog i knjižničarke. 1984. dopušteno joj je da trajno napusti GDR te da živi u Zapadnoj Njemačkoj. Kratko je studirala oceanografiju na Sveučilištu u Hamburgu. 1996. preselila se u Švicarsku i živjela u svom omiljenom gradu Zürichu. Udala se 2004., 2012. dobiva švicarsko državljanstvo, a svoje vrijeme često provodi i u Izraelu.

Njezin stil pisanja uspoređivan je s onima Kurta Vonneguta, Breta Eastona Ellisa, Michaela Houellebecqa i Willa Selfa. Postala je ikona njemačke alternative subkulture te je skupila velik broj pratitelja koji su dio europskih LGBTQ i umjetničkih društava. Sibylle Berg dosad je napisala 20 drama, 11 romana, kao i velik broj eseja i kolumna za različite novine i časopise. Njezina djela prevedena su na 34 jezika. Također je pisala putopise o Crvenim Kmerima, bosanskom konfliktu, nastambama u Bangladešu te o rudarima zlata na području Amazone. U ožujku 2013. bila je suredatelj vlastite drame "Fear Travels With Us" ("Strah putuje s nama") u Schauspielu Stuttgart, a iste te godine otvorila je "A day with..." ("Dan s...") seriju u berlinskom Festspielhausu gdje je vodila šestosatnu manifestaciju na kojoj su bile mnoge izvedbe njezinih vlastitih djela kao i djela od više od 20 drugih autora.

U listopadu 2015. bila je redatelj na svjetskoj premjeri svoje drame "How To Sell A Murder House"("Kako prodati kuću ubojstva") u suradnji s glumcima Caroline Peters i Marcusom Kiepeom. Prijevod njezine drame "And Now: The World" ("A sada: Svijet") 2015. bio je vrlo uspješan u Ujedinjenom Kraljevstvu. Također je surađivala s nekoliko drugih umjetnika, od kojih su mnogi postali njezinim prijateljima - Jon Pylypchuk, Dawn Mellor, Ute Mahler, Mathilde Ter Heinje, Gabríela Friðriksdóttir, Phillip Boa, Sophie Hunger i pokojni Michael Glawogger. Čitanja djela Sibylle Berg su multimedijalna događanja koja su kombinacija videa, glazbe uživo te djela različitih suradnika. U jesen 2015. godine iznijela je zahvalu Karla Ovea Knausgårda kada je osvojio nagradu "Welt Literaturpreis" koju svake godine dodjeljuju novine Die Welt. Od siječnja 2016. radi s komičarima Janom Böhmermannom i Ollijem Schulzom na talk showu "Schulz & Böhmermann" na njemačkoj TV postaji ZDF.

Stil pisanja 
Njezin prvi roman "Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot" ("Nekoliko ljudi traži sreću i umire od smijeha") prvi put je objavljen 1997. te je kasnije preveden na deset jezika. Roman je trenutno uobičajna lektira na satovima u školama diljem Njemačke. Prodan je u oko 400 000 primjeraka.

Njegov drugi roman "seks-II" objavljen je 1998. godine, nakon čega je "Amerika" (1999; roman), "zlato" (2000; esej), "Das zuerst Unerfreuliche. Herrengeschichten" (2001; priče), "End gut" (2004; roman), "w ich es eigentlich Sean... erzählt" (2006; bajka), "umrijeti jednog odgovora" (2007; roman), "Чотири Stücke" (2008, drama), "der Mann schläft" (2009; roman je nominiran za njemačku nagradu za portret 2009), "Vielen Dunk фюр das Лебен" (2012, roman, nominiran je za Швейцарскую portret nagradu 2012), "Vie alta ich Nur das alles аус?" (2013, esej).

Sibylle Berg objavila je i knjige: "Und ich dachte, es sei Liebe. Abschiedsbriefe von Frauen" (2006), i "Das war's dann wohl. Abschiedsbriefe von Männern" (2008).

Neka od djela Sibylle Berg prevedena su na 34 jezika.

Proza 
 Nekoliko ljudi traži sreću i umire od smijeha / Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot. Roman. Reclam, Leipzig 1997; Reclam, Stuttgart 2008, 978-3-15-021577-7.
 Sex II. Roman. Reclam, Leipzig 1998; Reclam, Stuttgart 2009, 978-3-15-021665-1.
 Amerika. Roman. Hoffmann und Campe, Hamburg 1999; Goldmann, München 2001, 3-442-44848-4
 Zlato / Gold. Hoffmann und Campe, Hamburg 2000; erw. Taschenbuchausgabe: Kiepenheuer & Witsch, Köln 2002, 3-462-03098-1.
 Das Unerfreuliche zuerst. Herrengeschichten. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2001, 3-462-03037-X.
 Završi sretno / Ende gut. Roman. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2004; Rowohlt Verlag, Reinbek 2005, 3-499-23858-6.
 Jesam li ti ikada rekla... Bajke za svih / Habe ich dir eigentlich schon erzählt… – Ein Märchen für alle. Illustriert von Rita Ackermann und Andro Wekua. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2006, 3-462-03735-8.
 Putovanje / Die Fahrt. Roman. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2007; Rowohlt, Reinbek 2009, 978-3-499-24775-0.
 Čovjek spava / Der Mann schläft. Roman. Hanser, München 2009; dtv, München 2011, 978-3-423-14002-7.
 Hvala ti za ovaj život / Vielen Dank für das Leben. Roman. Hanser, München 2012, 978-3-446-23970-8.
 Kako da izdržim sad sve ovo? Pitajte Gospođu Sibylle. / Wie halte ich das nur alles aus? Fragen Sie Frau Sibylle. Hanser, München 2013, 978-3-446-24322-4.
 Dan kada je moja žena našla muža.  / Der Tag, als meine Frau einen Mann fand. Hanser, München 2015

Djela na engleskom jeziku 
 By the Way, Did I Ever Tell You (hrv. Usput, jesam li ti ikada rekla)Editor Raphael Gygax, Distributed Art Pub Incorporated, 2007, 9783905770773
 Thank You for This Life (hrv. Hvala ti na ovom životu), Translator Ben Knight, Wimbledon Publishing Company, 2014, 9781783082612

Kazalište 
Berg je bila nominirana za mülheimsku nagradu za dramatičare sa svoim dramama Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot (2000.), Helges Leben (2001.), Hund, Frau, Mann (2002.) i Die goldenen leztzen Jahre (2009.). 2009. dramu Helges Leben Mark Moebius i Karola Obermüller pretvorili su u operu kojaje premjerno izvedena u kazalištu u Bielefeldu. Sybille je također objavila četiri drame na engleskom pod naslovom Victor's Life. 2008. dodijeljena joj je nagrada Wolfgang Koeppen koju pisci dodjeljuju piscima. 
 Nekoliko ljudi traži sreću i umire od smijeha / Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot. (1999.)
 Život pobjednika / Helges Leben (2000.)
 Pas, žena, muškarac / Hund, Frau, Mann (2001.)
 Gospodin Mautz / Herr Mautz (2002.)
 Jedan sat sreće / Eine Stunde Glück (2003)
  Vidi, sunce zalazi / Schau, da geht die Sonne unter (2003.)
 It'll Be Alright. Never Love Again! / Das wird schon. Nie mehr Lieben! (2004)
 Zaželi želju / Wünsch dir was. Ein Musical (2006.)
 Od onih koji će preživjeti /Von denen, die überleben (2008.)
 Posljednje zlatne godine/ Die goldenen letzten Jahre (2009.)
 Samo noću / Nur nachts (2010.)
 Najvažniji je posao! / Hauptsache Arbeit! (2010.)
 Misije ljepote / Missionen der Schönheit (2010.)
 Nemoj pokvariti iznenađenje! / Lasst euch überraschen (2010.)
 Dame čekaju / Die Damen warten (2012.)
 Strah putuje s nama / Angst reist mit (2013., Bergin prvi redateljski posao)
 Ništa mi ne govori, takozvani vanjski svijet / Es sagt mir nichts, das sogenannte Draußen (2013.)
 Moj pomalo neobičan prijatelj Walter / Mein ziemlich seltsamer Freund Walter (2014.)
 Dobro se jede / Viel gut essen, von Frau Berg (2014.)
 A sad: Svijet! / Und jetzt: Die Welt! (2015.)
 A onda je došla Mirna / Und dann kam Mirna (2015.)
 Kako prodati kuću ubojstva / How To Sell A Murder House (2015.)
Drame Sibylle Berg prevedene su na 19 jezika.

Djela izvedena na radiju 
 Sex II, skraćeno čitanje Sibylle Berg, uz pratnju glazbe Phillipa Boa, Rammsteina, Element of Crime, Reclam, Leipzig, 1999.
 Amerika, skraćeno čitanje Sibylle Berg, Hoffmanna i Campea, Hamburg, 1999.
 Gold skraćeno čitanje Sibylle Berg, Hoffmanna i Campea, Hamburg 2000.
 Sex II, redatelji : Stefan Hardt i Inga Busch i Beate Jensen (SWR). 2000.
 Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot, redatelj: Beate Andres. glas: Sophie Rois, Dagmar Sitte, Christian Berkel. (NDR/HR), Munich 2003.
 Ende gut, audia Johanna Leist, skladatelj: Caspar Brötzmann (WDR). 2005.
 Das wird schon. Nie mehr lieben!, adaptacija: Wolfgang Stahl, redatelj: Sven Stricker, glasovi: Leslie Malton, Stefanie Stappenbeck, Daniela Ziegler, Andreas Fröhlich (NDR) radio play of the month srpanj,2006.
 Hongkong Airport, 23.45 h. redatelj:Claudia Johanna Leist, glasovi: Christian Redl, Angelika Bartsch, Anna Thalbach,  (WDR) 2007.
 Der Mann schläft. redatelj: Leonhard Koppelmann,skladatelj: Gerd Bessler, glasovi: Judith Engel, Leonie Landa, Markus John, Jens Harzer, Achim Buch, Marion Breckwoldt, Christian Redl (NDR) 2010.
 Vielen Dank für das Leben, shortend reading of Gustav Peter Wöhler, 5 CDa, 397 minuta, radijaska izvedba Hamburg, Hamburg 2012.
 Und jetzt: die Welt! Oder: Es sagt mir nichts, das sogenannte Draußen., redatelj: Stefan Kanis, glas: Marina Frenk (MDR) 2015.

Razno 
Sibylle Berg piše za Der Spiegel i predaje dramaturgiju na ZHAW-u od 2013. godine.

Izvori

Vanjski izvori 
 (njem.) Official page

 S.P.O.N. - Fragen Sie Frau SibylleRSS, Spiegel Online